Zeke Asakura (az eredeti japán változatban Aszakura Hao) a Takei Hirojuki által megírt Sámán király című manga és Mizusima Szeidzsi által rendezett animesorozat egyik szereplője. A sorozat sámánokról szól akik az ötszáz évente megrendezett Sámánbajnokságra készülnek, hogy egyikük legyen a sámánkirály.

Története 
Hao vagyis más néven Zeke Asakura története kissé bonyolultabb mint társaié. Zeke egy ősi sámánharcos leszármazottja. Minden ötszáz évente újjá születik, hogy ő lehessen a sámán király. Zeke hatalmas sámán és képes irányítani az öt elemet és a természetet. Van két erős sikigamija, melyeket később Anna elvesz tőle, de ő vissza szerzi őket. Most épp Yoh Asakura ikertestvéreként született vissza a földre, ezért megpróbálja megszerezni őt és egyesíteni saját magával. Mikor megszületett, Yoh szülei már tudták, hogy az egyik ikerpár Zeke lesz így rögtön megpróbálták elpusztítani, de nem sikerült nekik, mert a Tűz szelleme megmentette őt. Valójában Zeke céljai a természetet szolgálják. Szerinte az emberek a betegség a föld felszínén. Látta a jövőt és azért akar sámán király lenni, hogy egy békés sámán világot hozzon létre emberek nélkül, hiszen az emberek a gépeikkel és önimádatukkal elpusztítják a földet és szomorú hellyé teszik. Viszont ehhez a tervéhez az egész emberiséget kikel irtania és ez nem akadály számára. Még előző életeiben tanácstag volt, de elárulta őket és saját csapatot szervezett, ahol csak azok maradhatnak életben akik elég erősek az új sámán világhoz. Leghűségesebb követője Opacho, aki szintén sámán, de egyéb különleges képességekkel is rendelkezik. Opacho arra az egy személyre emlékezteti őt, aki a legjobb barátja volt, de miután csalódott benne elhagyta Zeket. Zeke egész idő alatt sereget szervez és békésen üldögél a babérjain hiszen bárki, aki az útjában áll azt egy perc alatt kiiktatja. 
A tanács jóvoltából részt vesz a Sámánbajnokságon is. Mikor eljön az idő elindul a lelkek királya felé, hogy egyesüljön vele. Yoh-t és barátait eközben csatlósai tartják fel. Opacho végig Zeke mellett van és így sosem bántotta őt, de a végső csata alatt dühében elküldi magától Opacho-t, aki nem érti mit csinált rosszul, hiszen mindig mellette állt. Mikor elérik a lelkek királyát, ő és Yoh megküzdenek egymással. Yoh elveszíti a csatát és Zeke elkezdi megemészteni testvére szellemenergiáját. Yoh Asakura tiszta szíve és ereje ellenáll neki, barátai szeretete segítségével sikerül visszatérnie saját testébe és folytatni a csatát. Zeke terve beteljesül és egyesül a szellemek királyával, de a végén Yoh szó szerint ketté vágja bátyját, ezzel elpusztítva őt.

A Kang Zeng Bang kötetekben, megjelenik Matamune, Zeke legjobb barátja. Yoh és csapata mennek el Zeke-ért, hogy elpusztítsák, de végül megmentik őt és így Zeke lesz a sámánkirály!

Karaktere 
Zeke főgonoszként szerepel, de valójában céljai nem is olyan gonoszak.
Számára az a fontos, hogy a Föld egy szép hely legyen, dombokkal, hegyekkel és virágokkal borítva. Ez igen szépen és viccesen hangozhat egy olyan személy gondolataiból, aki kegyetlenül öl és a leggonoszabb sámán a világon. Ez az álom egy jó dolog, csak sajnos úgy kéne megvalósítani, hogy közben az embereket ne iktassák ki a világból. Zeke szerint ez a megoldás viszont nem létezik, ezért kegyetlenség árán akarja létrehozni a tökéletes világot. Ettől gonosszá válik.

Természete nyugodt és csendes. Bármikor képes mosolyogni és így mindig lassan, nyugodtan és mosolyogva beszél. Nem ismer kegyelmet, de neki is vannak gyenge pontjai. Magabiztos és biztos lábbal áll a földön, még ha vesztésre áll is. Bárkit megöl aki az útjába áll még saját csapat társait is feláldozná a célja érdekében. Sosem érez megbánást. Ha felidegesítik akkor viszont mindennél haragosabb és erőteljesebbé válik. Ez akkor történik meg mikor nem sikerül elnyelnie Yoh szellemenergiáját. Ezek mind jellemzik Zeke Asakurát, de valódi személyét senki sem ismeri. Se a barátságot se szeretetet nem kapott, de mélyen belül tud szeretni. Szereti a földet és azt a világot melyet elképzelt magának.

A Kang Zeng Bang 
A Kang Zeng Bang avagy KZB a Sámán király manga újranyomtatott változata. A szerző pár évvel a 36 kötet kiadása után végleg befejezte a történetet. Az összes kötetet újra nyomtatta (szebb rajztechnikákkal) és még plusz két kötetet írt hozzá befejezésként. Ezek eddig sohasem látott fejezeteket és több színes oldalt is tartalmaznak.

Ebben a kötetben Hao visszatér az életbe és ő lesz a sámánkirály...
Yoh és csapata mennek utána, hogy végleg elpusztítsák. Különböző kamrákban, különböző őrzőket kell legyőzniük, hogy eljussanak Zeke-hez. Eközben mind az öten megkapják az öt elem egyikének energiáját, hogy majd le tudják győzni Zeke-t, de végül, megmentik őt. 
Kiderül, hogy ki volt HoroHoro egyetlen igazi szerelme...
Találkozhatunk benne egy eddig sohasem látott szereplővel, Matamunéval, aki egy erős harcos macska. Zeke mentette meg őt még előző életében és a legjobb barátja lett. Segít neki visszatérni a halálból.

Mappa Dódzsi 
Ez a különkiadás Hao Asakurának a gyermekkori történetét mutatja be az eredeti életében. Hao életét követi a régi feudális japánban, az emberek keze által meghalt édesanyján át, az első szellem barátjával való találkozásáig. Megszerzi az elme olvasás, és még más sámán képességeket is.

A Relax című különkiadás, bemutatja, hogy Hao hogyan szedte össze a követőit, mielőtt elkezdődött volna a Sámánbajnokság.

További információk 
 Zeke Asakura a shamanking.wikia.com-on
 Zeke Asakura a Sámánkirály - G-Portál-on
 Zeke Asakura az Inuyasha és Sámán Király Fan Site-on
 Zeke Asakura a Mizusima Szeidzsi által rendezett Sámán király c. anime sorozat-ban

Anime- és mangaszereplők
Sámán király